Second Ward School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Second Ward School (New Mexico), ID-Nr. 78001828
 Second Ward School (Wisconsin), ID-Nr. 99001664